Radosław Sobolewski (Białystok, 13 de dezembro de 1976) é um ex-futebolista profissional polaco, meia.

Títulos 

  Wisła Płock
 Campeonato Polonês de Futebol 2ª Divisão (1): 1998-99

  Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
 Copa da Polônia de Futebol (1): 2004-05

  Wisła Kraków
 Campeonato Polonês de Futebol (4): 2004-05, 2007-08, 2008-09, 2010-11

Ligações externas 

  Radosław Sobolewski (90minut.pl)
Perfil em Ogol

Naturais de Białystok
Futebolistas da Polônia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas do Jagiellonia Białystok
Futebolistas do Wisła Płock
Futebolistas do Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
Futebolistas do Wisła Kraków
Futebolistas do Klub Sportowy Górnik Zabrze